Pimentel désigne notamment :

Astronomie

Personnalités 

 Domingo Pimentel Zúñiga (1584-1653), ecclésiastique espagnol ;
 Eduardo Pimentel (né en 1961), footballeur colombien ;
 Eduardo Pimentel, astronome d'après lequel sont nommées les  ;
 George Pimentel (1922-1989), chimiste américain, lauréat du Prix Wolf de chimie
 Henriëtte Pimentel (1876-1943), résistante allemande au nazisme ;
 Isaías Pimentel (1933-2017), joueur de tennis vénézuélien ;
 José Maria Pimentel (né en 1956), écrivain et illustrateur luso-angolais ;
 Manuel Pimentel (né en 1961), entrepreneur et homme politique espagnol ;
 Sávio Bortolini Pimentel (né en 1974), footballeur franco-brésilien ;
 Yuri Pimentel, journaliste et homme politique vénézuélien, ministre de la Communication et de l'Information de 2005 à 2006.

Toponymes 

 Mariana Pimentel, une ville de la mésorégion métropolitaine de Porto Alegre, au Brésil ;
 Pimentel, commune de la province de Cagliari, dans la région Sardaigne, en Italie ;
 District de Pimentel, district de la province de Chiclayo, au Pérou.

Titre 

 Juan Francisco Pimentel, comte de Benavente est une huile sur toile peinte par Diego Vélasquez en 1648

Patronyme hispanique